Hazenstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam
 Hazenstraat (Tholen), straat in Sint-Maartensdijk, Zeeland